Frazer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Frazer (* 1948), panamaischer Boxer

 Dan Frazer (1921–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Dion Frazer (* 1981), belizischer Fußballspieler
 Harry Frazer (1916–2003), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

 Jack Frazer (* 1931), kanadischer Politiker
 James George Frazer (1854–1941), schottischer Anthropologe, Religionswissenschaftler und Philologe

 Joseph Washington Frazer (1892–1971), US-amerikanischer Industrieller
 Lucy Frazer (* 1972), britische Juristin und Politikerin der Konservativen Partei
 Merlene Frazer (* 1973), jamaikanische Leichtathletin
 Robert Frazer (geb. Robert William Browne; 1891–1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Victor O. Frazer (* 1943), Politiker der Amerikanischen Jungferninseln

Frazer ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Frazer (Kentucky)
 Frazer (Montana)
 Frazer (Pennsylvania)
 Frazer Township (Pennsylvania)

Frazer steht für:
 Frazer, eine US-amerikanische Automarke, siehe Kaiser Motors
 Tim Frazer, ein deutsches Fernsehspiel nach Francis Durbridge

Siehe auch:
 Fraser
 Frazier